Manuel Núñez Yanowsky (1942-), dessinateur et architecte post-moderniste espagnol ;
 Zenaida Yanowsky (1975-), danseuse espagnole.

Voir aussi